Аман — спецслужба Ізраїлю
 Аман — персонаж Біблії
 Аман — у кабалістичному вченні символ всіх егоїстичних намірів, що перебувають в кожній людині
 Аман — гарантія безпеки кому-небудь в ісламі
 Аман — край у легендаріумі Дж. Р. Р. Толкіна
 Аман — зникле кримське село у Джанкойському районі

Прізвище 

 Едмон Аман-Жан (1858—1936) — французький художник доби Fin de siècle
 Жак Аман ( 1994) — камерунський футболіст
 Зінат Аман ( 1951) — індійська актриса
 Като Аман (1884—1936) — діячка угорського комуністичного і профспілкового руху, есперантистка
 Макс Аман (Аманн; 1897—1957) — партійний діяч НСДАП
 Теодор Аман (1831—1891) — румунський художник і графік

Патронім в Ефіопії 
 Мохаммед Аман ( 1994) — ефіопський легкоатлет, олімпієць

Див. також 
 Гаман